Pokój (układ) w Merseburgu lub  pokój (układ) merseburski może odnosić się do:
 pokój w Merseburgu – pokój kończący wojnę polsko-niemiecką toczoną w latach 1007–1013. Pokój zawarty został w maju 1013 roku, oddawał Polsce w lenno Łużyce i Milsko
 drugi traktat pokojowy w Merseburgu (drugi pokój, lub zjazd w Merseburgu) – pokój kończący wojnę polsko-niemiecką toczoną w latach 1028-1031. Pokój zawarty został 7 lipca 1032 lub 29 czerwca 1033 (źródła podają różne daty). Mieszko II na zjeździe w Merseburgu uznał zwierzchnictwo cesarza Konrada, zrezygnował z korony oraz dał braciom we władanie samodzielne dzielnice.

Zobacz też: Pokój w Budziszynie, Zjazd w Merseburgu (1135)